Il doppio maschile  dell'Ordina Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Damm e Cyril Suk erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 6–4, 6–4 contro Paul Haarhuis e Sjeng Schalken.

Teste di serie
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (primo turno)
 Chris Haggard /  Tom Vanhoudt (quarti di finale)
 Paul Haarhuis /  Sjeng Schalken (campioni)
 David Macpherson /  Grant Stafford (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 2001
ATP Tour 2001